Osorkon kan verwijzen naar:
  
 Osorkon de Oudere, een farao van de 21e dynastie van Egypte
 Osorkon I, een farao van de 22e dynastie van Egypte 
 Osorkon II, een farao van de 22e dynastie van Egypte
 Osorkon III, een farao van de Opper-Egyptische linie van de 22e dynastie van Egypte
 Osorkon IV, een farao van de Neder-Egyptische linie van de 22e dynastie van Egypte
 Osorkon V, een zoon van Osorkon IV
 Osorkon (prins), een hogepriester van Amon